Cranio Kurzform von cranium „Kopf, Schädel“, Schreibweise auch Kranio bzw. Kranium

Wortteil in zum Beispiel:

 Kraniopharyngeom
 Cranio-Sacral-Therapie